CKO est un code ou un acronyme qui peut faire référence à :
 , dans l'État du Paraná, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.
 Cercle de Kinésithérapie et d'Ostéopathie de l'université libre de Bruxelles, une association étudiante belge.

cko est un code qui peut faire référence à :
 l'anufo, une langue kwa parlée au Ghana, au Bénin, au Togo et en Côte d’Ivoire.

Code IATA des aéroports